Меса дел Тигре има више значења:

 Меса дел Тигре (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса дел Тигре (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса дел Тигре (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику